Живе:

 Живе, Гаэль (род. 1981) — французский футболист, защитник английского клуба «Блэкберн Роверс».
 Живе — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.
 Живе — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.